Michael Walker (acteur), un acteur; fils de Robert Hudson Walker.
 Michael Walker (économiste), un économiste canadien.
 Michael Walker (réalisateur), écrivain et réalisateur du film Chasing Sleep.
 Michael Walker (officier), baron Walker d'Aldringham, général britannique.